Лари́са Степа́новна Со́болева (род. 26 октября 1948) — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор департамента филологии ИГНИ Уральского федерального университета.

Биография 
Родилась на станции Поспелиха Алтайского края. Окончила отделение общего языкознания гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (1971). Преподавала в Свердловском педагогическом институте (1976—1988); заведовала лабораторией археографии Института истории и археологии УрО РАН (1988—1991). С 1992 работает на кафедре фольклора и древней литературы УрГУ (ныне УрФУ). С 2012 — заведует этой кафедрой.

Направления научной работы 
Кандидатская диссертация посвящена исследованию памятников Борисоглебского цикла (XIII—XVI вв.) (1981). Тема докторской диссертации — «Рукописная словесность Урала: наследование традиций и обретение самобытности» (2006). Л. С. Соболева — специалист в области древнерусской литературы, книжной культуры и истории литературы Урала и Сибири, археографии. Читает лекции по древнерусской литературе, а также спецкурсы «История русской святости в образах и праздниках», «Рукописная литература Урала», «История рукописной старопечатной книги», «Словесность и история» и др. Сфера научных интересов: фольклор и древнерусская литература, региональная литература, старообрядчество, христианская традиция в культуре, агиография и церковное красноречие.

Главный редактор серии «Гуманитарные науки» журнала «Известия Уральского государственного университета» (2006—2013); главный редактор научного журнала «Quaestio Rossica» (Россия), член редколлегии научных журналов «Acta Neophilologica» (Польша), «Филологический класс» (Россия). Член учёного совета Объединённого музея писателей Урала. Член редколлегии и один из авторов академической «Истории литературы Урала. Конец XIV–XVIII вв.», лауреат премии им. П. П. Бажова (2013), премии УрО РАН им. П. И. Рычкова (2013).

Основные работы 

 Рукописная словесность Урала: наследование традиций и обретение самобытности : в 2 т. Екатеринбург, 2005. Т. 1 : Рукописный облик устного слова; Т. 2 : Рукописная традиция строгановского региона;
 Литературный процесс на Урале в контексте историко-культурных взаимодействий: конец XIV—XVIII в. Екатеринбург, 2006 (в соавт.)
 Рукописная и старопечатная книга Древней Руси : учеб. пособие. Екатеринбург, 2007.
 История литературы Урала. Конец XIV—XVIII в. / Глав. ред.: В. В. Блажес, Е. К. Созина. — М. : Языки славянской культуры, 2012. — 608 с. Авторские: Введение; часть I, гл. 1.1 (с. 25-51); часть III, гл. 3.2, 3.3, 4.1.1 (с. 158—191); часть IV, гл. 2 (с. 215—225); часть V, гл. 1, (с. 230—238), 3, 4 (с. 254—288); часть VI, введение, гл. 3 (с. 289—292, 310—325) Всего 136 с. (17 п.л.)
 Русская песня и европейский романс в рукописном сборнике начала XIX в.: эмоциональная культура на переломе эпох. Екатеринбург, 2017. (в соавт.)

Ссылки 
 УрГУ в биографиях: Л. С. Соболева
 Статьи Л. С. Соболевой в «Известиях УрГУ»
 Интервью с Ларисой Соболевой
 Л. С. Соболева (выпускающий редактор Quaestio Rossica)

Литературоведы СССР
Литературоведы России
Филологи России
Фольклористы России
Археографы России
Исследователи древнерусской литературы
Выпускники Новосибирского государственного университета
Преподаватели Уральского педагогического университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского федерального университета